Patronyme français d'origine flamande, porté notamment par :
Louis Ternynck (1892-1962), homme politique français
Jean-Noël Ternynck (né en 1946 à Steenvoorde, en France), poète flamand